Список жужелиц Молдавии включает все виды, роды и другие таксоны жуков из семейства Жужелицы, обнаруженные на территории Молдавии.

Список видов 
В Молдавии обнаружено более 510 видов жужелиц, в том числе, 70 видов рода Bembidion, 47 видов рода Harpalus, 41 вид рода Amara, 27 видов рода Dyschirius, 24 вида рода Agonum, 22 вида рода Carabus, 22 вида рода Pterostichus.

 Abax carinatus
 Abax parallelepipedus
 Abax parallelus
 Acinopus ammophilus
 Acinopus laevigatus
 Acinopus picipes
 Acupalpus brunnipes
 Acupalpus dubius
 Acupalpus elegans
 Acupalpus exiguus
 Acupalpus flavicollis
 Acupalpus interstitialis
 Acupalpus luteatus
 Acupalpus maculatus
 Acupalpus meridianus
 Acupalpus parvulus
 Acupalpus suturalis
 Agonum emarginatum
 Agonum antennarium
 Agonum consimile
 Agonum dolens
 Agonum duftschmidi
 Agonum ericeti
 Agonum extensum
 Agonum fuliginosum
 Agonum gisellae
 Agonum gracile
 Agonum gracilipes
 Agonum hypocrita
 Agonum longicorne
 Agonum lugens
 Agonum marginatum
 Agonum micans
 Agonum monachum
 Agonum muelleri
 Agonum piceum
 Agonum sexpunctatum
 Agonum thoreyi
 Agonum versutum
 Agonum viduum
 Agonum viridicupreum
 Amara abdominalis
 Amara aenea
 Amara anthobia
 Amara apricaria
 Amara aulica
 Amara bifrons
 Amara brunnea
 Amara chaudoiri
 Amara communis
 Amara concinna
 Amara consularis
 Amara convexior
 Amara convexiuscula
 Amara crenata
 Amara curta
 Amara diaphana
 Amara equestris
 Amara eurynota
 Amara familiaris
 Amara fulva
 Amara fusca
 Amara infima
 Amara ingenua
 Amara littorea
 Amara lucida
 Amara majuscula
 Amara montivaga
 Amara municipalis
 Amara nitida
 Amara ovata
 Amara parvicollis
 Amara plebeja
 Amara propinqua
 Amara sabulosa
 Amara saphyrea
 Amara saxicola
 Amara similata
 Amara sollicita
 Amara spreta
 Amara tibialis
 Amara tricuspidata
 Amblystomus metallescens
 Amblystomus niger
 Anchomenus dorsalis
 Anisodactylus binotatus
 Anisodactylus nemorivagus
 Anisodactylus poeciloides
 Anisodactylus signatus
 Anthracus consputus
 Anthracus longicornis
 Anthracus transversalis
 Aptinus bombarda
 Asaphidion flavipes
 Asaphidion pallipes
 Badister bullatus
 Badister dilatatus
 Badister dorsiger
 Badister lacertosus
 Badister meridionalis
 Badister peltatus
 Badister sodalis
 Badister unipustulatus
 Bembidion atlanticum
 Bembidion cruciatum
 Bembidion dalmatinum
 Bembidion decorum
 Bembidion deletum
 Bembidion distinguendum
 Bembidion femoratum
 Bembidion fluviatile
 Bembidion geniculatum
 Bembidion lunatum
 Bembidion milleri
 Bembidion modestum
 Bembidion persicum
 Bembidion saxatile
 Bembidion stephensii
 Bembidion subcostatum
 Bembidion subcostatum
 Bembidion testaceum
 Bembidion tetracolum
 Bembidion illigeri
 Bembidion tetrasemum
 Bembidion tibiale
 Bembidion argenteolum
 Bembidion foraminosum
 Bembidion laticolle
 Bembidion litorale
 Bembidion striatum
 Bembidion velox
 Bembidion aspericolle
 Bembidion axillare
 Bembidion azurescens
 Bembidion latiplaga
 Bembidion minimum
 Bembidion normannum
 Bembidion subfasciatum
 Bembidion tenellum
 Bembidion articulatum
 Bembidion assimile
 Bembidion bisulcatum
 Bembidion chaudoirii
 Bembidion clarkii
 Bembidion doris
 Bembidion fumigatum
 Bembidion guttulatum
 Bembidion octomaculatum
 Bembidion schueppelii
 Bembidion bipunctatum
 Bembidion punctulatum
 Bembidion ruficolle
 Bembidion lampros
 Bembidion properans
 Bembidion pygmaeum
 Bembidion splendidum
 Bembidion dentellum
 Bembidion ephippium
 Bembidion obliquum
 Bembidion semipunctatum
 Bembidion varium
 Bembidion aeneum
 Bembidion biguttatum
 Bembidion guttula
 Bembidion inoptatum
 Bembidion iricolor
 Bembidion lunulatum
 Bembidion mannerheimii
 Bembidion pallidiveste
 Bembidion quadrimaculatum
 Bembidion quadripustulatum
 Bembidion quadricolle
 Blemus discus
 Brachinus bipustulatus
 Brachinus brevicollis
 Brachinus crepitans
 Brachinus ejaculans
 Brachinus elegans
 Brachinus explodens
 Brachinus plagiatus
 Brachinus psophia
 Brachinus turkestanicus
 Bradycellus (s. str.) caucasicus (Chaudoir, 1846)
 Bradycellus (s. str.) csikii Laczo, 1912
 Bradycellus (s. str.) harpalinus Serville, 1821
 Bradycellus (s. str.) ruficollis (Stephens, 1828)
 Bradycellus (s. str.) verbasci (Duftschmid, 1812)
 Broscus cephalotes
 Broscus semistriatus
 Calathus ambiguus
 Calathus cinctus
 Calathus distinguendus
 Calathus erratus
 Calathus fuscipes
 Calathus melanocephalus
 Calathus metallicus
 Callistus lunatus
 Calosoma auropunctatum
 Calosoma denticolle
 Calosoma inquisitor
 Calosoma investigator
 Calosoma sycophanta
 Carabus arcensis
 Carabus bessarabicus
 Carabus besseri
 Carabus cancellatus
 Carabus clatratus
 Carabus convexus
 Carabus coriaceus
 Carabus estreicheri
 Carabus excellens
 Carabus glabratus
 Carabus granulatus
 Carabus sibiricus
 Carabus hungaricus
 Carabus intricatus
 Carabus linnei
 Carabus marginalis
 Carabus nemoralis
 Carabus scabriusculus
 Carabus ulrichii
 Carabus variolosus
 Carabus violaceus
 Cephalota (Taenidia) chiloleuca Fischer von Waldheim, 1820
 Cephalota (Taenidia) elegans stigmatophora Fischer von Waldheim, 1828
 Chlaenius alutaceus
 Chlaenius sulcicollis
 Chlaenius kindermanni
 Chlaenius flavipes
 Chlaenius nigricornis
 Chlaenius nitidulus
 Chlaenius terminatus
 Chlaenius tristis
 Chlaenius vestitus
 Chlaenius cruralis
 Chlaenius decipiens
 Chlaenius festivus
 Chlaenius spoliatus
 Chlaenius dejeanii
 Calomera littoralis nemoralis Olivier, 1790
 Cicindela (s. str.) campestris pontica Fischer von Waldheim, 1825
 Cicindela (s. str.) hybrida hybrida Linnaeus, 1758
 Cicindela (s. str.) maritima kirgisica Mandl, 1935
 Cicindela (s. str.) soluta Latreille et Dejean, 1822
 Cicindela (s. str.) sylvicola Latreille et Dejean, 1822
 Clivina collaris
 Clivina fossor
 Clivina laevifrons
 Clivina ypsilon
 Cychrus attenuatus
 Cychrus caraboides
 Cychrus semigranosus
 Cylindera (Eugrapha) arenaria viennensis Schrank, 1781
 Cylindera (Eugrapha) contorta Fischer von Waldheim, 1828
 Cylindera (s. str.) germanica germanica Linnaeus, 1758
 Cylindera trisignata
 Cymindis axillaris
 Cymindis cingulata
 Cymindis humeralis
 Cymindis lineata
 Cymindis macularis
 Cymindis miliaris
 Daptus vittatus
 Demetrias imperialis
 Demetrias monostigma
 Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
 Dicheirotrichus (s. str.) lacustris L. Redtenbacher, 1858
 Dicheirotrichus (s. str.) ustulatus (Dejean, 1829
 Dicheirotrichus (s. str.) desertus (Motschulsky, 1850)
 Dicheirotrichus (Trichocellus) rufithorax C. R. Sahlberg, 1827
 Ditomus tricuspidatus
 Dixus clypeatus (Rossi, 1790)
 Dixus eremita (Dejean, 1825)
 Dixus obscurus (Dejean, 1825)
 Dolichus halensis
 Dromius agilis
 Dromius quadraticollis
 Dromius quadrimaculatus
 Drypta dentata
 Dyschirius aeneus
 Dyschirius agnatus
 Dyschirius apicalis
 Dyschirius chalceus
 Dyschirius chalybeus
 Dyschirius cylindricus
 Dyschirius globosus
 Dyschirius importunus
 Dyschirius impunctipennis
 Dyschirius intermedius
 Dyschirius laeviusculus
 Dyschirius gracilis
 Dyschirius luticola
 Dyschirius macroderus
 Dyschirius nitidus
 Dyschirius parallelus
 Dyschirius politus
 Dyschirius pusillus
 Dyschirius rufipes
 Dyschirius salinus
 Dyschirius salinus
 Dyschirius strumosus
 Dyschirius tristis
 Dyschirius angustatus
 Dyschirius numidicus
 Dyschirius numidicus
 Dyschirius digitatus
 Elaphropus diabrachys
 Elaphropus parvulus
 Elaphropus quadrisignatus
 Elaphropus sexstriatus
 Elaphropus hoemorroidalis
 Elaphrus angusticollis
 Elaphrus aureus
 Elaphrus riparius
 Elaphrus uliginosus
 Epaphius secalis
 Harpalus cephalotes
 Harpalus melancholicus
 Harpalus tenebrosus
 Harpalus signaticornis
 Harpalus calceatus
 Harpalus griseus
 Harpalus rufipes
 Harpalus affinis
 Harpalus akinini
 Harpalus albanicus
 Harpalus angulatus
 Harpalus anxius
 Harpalus atratus
 Harpalus autumnalis
 Harpalus calathoides
 Harpalus caspius
 Harpalus dispar
 Harpalus distinguendus
 Harpalus flavescens
 Harpalus flavicornis
 Harpalus froelichii
 Harpalus fuscicornis
 Harpalus fuscipalpis
 Harpalus hirtipes
 Harpalus hospes
 Harpalus inexspectatus
 Harpalus latus
 Harpalus luteicornis
 Harpalus modestus
 Harpalus neglectus
 Harpalus oblitus
 Harpalus picipennis
 Harpalus politus
 Harpalus progrediens
 Harpalus pumilus
 Harpalus pygmaeus
 Harpalus rubripes
 Harpalus saxicola
 Harpalus serripes
 Harpalus servus
 Harpalus smaragdinus
 Harpalus solitaris
 Harpalus stevenii
 Harpalus subcylindricus
 Harpalus tardus
 Harpalus xanthopus
 Harpalus zabroides
 Laemostenus sericeus
 Laemostenus terricola
 Lebia chlorocephala
 Lebia cyanocephala
 Lebia cruxminor
 Lebia humeralis
 Lebia scapularis
 Lebia trimaculata
 Leistus ferrugineus
 Leistus piceus
 Leistus rufomarginatus
 Licinus cassideus
 Licinus depressus
 Licinus silphoides
 Loricera pilicornis
 Masoreus wetterhallii
 Microlestes fissuralis
 Microlestes fulvibasis
 Microlestes gracilicornis
 Microlestes maurus
 Microlestes minutulus
 Microlestes negrita
 Microlestes plagiatus
 Microlestes schroederi
 Molops piceus
 Nebria brevicollis
 Nebria livida
 Nebria rufescens
 Notiophilus aestuans
 Notiophilus aquaticus
 Notiophilus biguttatus
 Notiophilus germinyi
 Notiophilus interstitialis
 Notiophilus laticollis
 Notiophilus palustris
 Notiophilus rufipes
 Odacantha melanura
 Olisthopus rotundatus
 Olisthopus sturmii
 Omophron (s. str.) limbatum (Fabricius, 1776)
 Oodes gracilis
 Oodes helopioides
 Ophonus ardosiacus
 Ophonus azureus
 Ophonus convexicollis
 Ophonus cordatus
 Ophonus cribricollis
 Ophonus diffinis
 Ophonus gammeli
 Ophonus laticollis
 Ophonus melletii
 Ophonus puncticeps
 Ophonus puncticollis
 Ophonus rufibarbis
 Ophonus rupicola
 Ophonus sabulicola
 Ophonus schaubergerianus
 Ophonus similis
 Ophonus stictus
 Ophonus subquadratus
 Ophonus subsinuatus
 Oxypselaphus obscurus
 Panagaeus bipustulatus
 Panagaeus cruxmajor
 Pangus scaritides
 Paradromius linearis
 Paradromius longiceps
 Paranchus albipes
 Parophonus hirsutulus
 Parophonus maculicornis
 Parophonus mendax
 Patrobus assimilis
 Patrobus atrorufus
 Pedius inquinatus
 Pedius longicollis
 Perigona nigriceps
 Perileptus areolatus
 Philorhizus notatus
 Philorhizus sigma
 Platyderus rufus
 Platynus livens
 Platynus assimilis
 Platynus krynickii
 Platynus longiventris
 Poecilus crenuliger
 Poecilus cupreus
 Poecilus laevicollis
 Poecilus lepidus
 Poecilus puncticollis
 Poecilus punctulatus
 Poecilus sericeus
 Poecilus subcoeruleus
 Poecilus versicolor
 Pogonus cumanus
 Pogonus iridipennis
 Pogonus littoralis
 Pogonus luridipennis
 Pogonus meridionalis
 Pogonus orientalis
 Pogonus punctulatus
 Pogonus reticulatus
 Pogonus transfuga
 Polistichus connexus
 Porotachys bisulcatus
 Pseudotaphoxenus rufitarsis
 Pterostichus anthracinus
 Pterostichus aterrimus
 Pterostichus chameleon
 Pterostichus cursor
 Pterostichus diligens
 Pterostichus elongatus
 Pterostichus gracilis
 Pterostichus hungaricus
 Pterostichus jurinei
 Pterostichus leonisi
 Pterostichus macer
 Pterostichus melanarius
 Pterostichus melas
 Pterostichus minor
 Pterostichus niger
 Pterostichus nigrita
 Pterostichus oblongopunctatus
 Pterostichus ovoideus
 Pterostichus quadrifoveolatus
 Pterostichus rufitarsis
 Pterostichus strenuus
 Pterostichus vernalis
 Scarites terricola
 Sinechostictus doderoi
 Sinechostictus stomoides
 Sphodrus leucophthalmus
 Stenolophus (s. str.) teutonus (Schrank, 1781)
 Stenolophus (s. str.) abdominalis persicus Mannerhiem, 1844
 Stenolophus (s. str.) discophorus Fischer von Waldheim, 1823
 Stenolophus (s. str.) skrimshiranus Stephens, 1828
 Stenolophus (s. str.) steveni Krynicki, 1832
 Stenolophus (s. str.) mixtus (Herbst, 1784)
 Stenolophus (s. str.) proximus Dejean, 1829
 Stomis pumicatus
 Syntomus obscuroguttatus
 Syntomus pallipes
 Syntomus truncatellus
 Synuchus vivalis
 Tachys scutellaris
 Tachys vibex
 Tachys bistriatus
 Tachys centriustatus
 Tachys fulvicollis
 Tachys micros
 Tachyta nana
 Taphoxenus gigas
 Thalassophilus longicornis
 Trechoblemus micros
 Trechus austriacus
 Trechus quadristriatus
 Zabrus spinipes
 Zabrus tenebrioides

См. также 
 Список жужелиц Армении
 Список жужелиц Эстонии
 Список жужелиц Бутана
 Список пресмыкающихся Молдавии

Литература 
 Крыжановский О. Л. Жуки подотряда Adephaga (семейства Rhysodidae, Trachypachidae, Carabidae) // Фауна СССР. Жесткокрылые, т. 1, вып. 2. Л., изд-во «Наука», 1983. 341 с.
 Nekuliseanu Z.Z., Matalin A.V. A catalogue of the ground-beetles of the Republic of Moldova (Insecta, Coleoptera: Carabidae). Pensoft: Sofia-Moscow, 2000, 164 pp.
 Löbl I., Smetana A. (Eds.) Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata — Myxophaga — Adephaga. Stenstrup: Appolo Book, 2003, 819 pp.

Ссылки 
 Сайт «Жужелицы мира» (Carabidae of the World) Крупнейший в мире интернет-ресурс, посвященный таксономии, распространению и биологии жужелиц.
 Жужелицы (Carabidae) — взгляд специалиста

Молдавия
Жуж
жужелицы Молдавии